Diese Liste enthält Feldhandballspiele der deutschen Feldhandballnationalmannschaft der Frauen, die vom DHB als offizielle Länderspiele anerkannt sind.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1930 – 1938 – 1952 – 1953 – 1954 – 1955 – 1956 – 1957 – 1959 – 1960 – 1961 – 1962 – 1964 – 1966

Quellen:

Statistik

Einzelnachweise 

Deutschland (Frauen)
!Frauen
!deutsche Feldhandballnationalmannschaft, Landerspiele